

Cinema 
 The Pony Express – cortometraggio del 1909 diretto da Edwin S. Porter
 The Pony Express – film del 1911 diretto da Milton J. Fahrney
 The Pony Express – film del 1925 diretto da James Cruze

Pagine correlate  
 Pony Express (disambigua)